|-
|(72251)||2001 AJ31|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,154|| align=right|11,56|| align=right|4,075||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72252)||2001 AQ31|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,173|| align=right|2,82|| align=right|3,476||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72253)||2001 AT31|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|3,68|| align=right|3,474||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72254)||2001 AW31|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,173|| align=right|3,46|| align=right|3,573||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72255)||2001 AZ31|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,108|| align=right|5,33|| align=right|3,476||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72256)||2001 AQ32|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,553||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72257)||2001 AV32|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,154|| align=right|5,26|| align=right|3,596||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72258)||2001 AW32|| align=right|16,9|| align=right|2,281|| align=right|0,204|| align=right|4,53|| align=right|3,444||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72259)||2001 AY32|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,117|| align=right|7,10|| align=right|3,464||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72260)||2001 AQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,171|| align=right|0,133|| align=right|4,62|| align=right|3,198||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72261)||2001 AC34|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,155|| align=right|5,69|| align=right|3,391||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72262)||2001 AD35|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,060|| align=right|7,49|| align=right|3,791||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72263)||2001 AG35|| align=right|14,9|| align=right|2,481|| align=right|0,132|| align=right|7,08|| align=right|3,907||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72264)||2001 AE38|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,073|| align=right|15,79|| align=right|4,194||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72265)||2001 AJ41|| align=right|16,4|| align=right|2,517|| align=right|0,152|| align=right|1,43|| align=right|3,993||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72266)||2001 AL41|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,109|| align=right|6,84|| align=right|3,895||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72267)||2001 AN41|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,049|| align=right|14,24|| align=right|4,114||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72268)||2001 AO41|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,124|| align=right|3,69|| align=right|3,527||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72269)||2001 AQ41|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,148|| align=right|1,18|| align=right|3,274||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72270)||2001 AQ42|| align=right|15,9|| align=right|2,473|| align=right|0,072|| align=right|5,62|| align=right|3,889||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72271)||2001 AS42|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,124|| align=right|7,54|| align=right|3,390||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72272)||2001 AQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,183|| align=right|5,83|| align=right|3,547||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72273)||2001 AR44|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,162|| align=right|3,39|| align=right|3,698||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72274)||2001 AB45|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,096|| align=right|10,04|| align=right|4,607||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72275)||2001 AE45|| align=right|16,3|| align=right|2,270|| align=right|0,208|| align=right|2,86|| align=right|3,419||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72276)||2001 AN45|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|7,90|| align=right|3,502||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72277)||2001 AZ49|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,201|| align=right|12,03|| align=right|4,328||MBA||15. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72278)||2001 AZ51|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,242|| align=right|10,01|| align=right|3,604||MBA||12. januar 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(72279)||2001 BT|| align=right|14,6|| align=right|2,721|| align=right|0,011|| align=right|5,80|| align=right|4,487||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72280)||2001 BJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,144|| align=right|12,91|| align=right|4,364||MBA||16. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72281)||2001 BF4|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,054|| align=right|7,40|| align=right|3,621||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72282)||2001 BH6|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,168|| align=right|13,40|| align=right|4,534||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72283)||2001 BT7|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,087|| align=right|4,00|| align=right|3,527||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72284)||2001 BG8|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,056|| align=right|4,08|| align=right|3,583||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72285)||2001 BJ9|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,192|| align=right|13,88|| align=right|4,087||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72286)||2001 BL9|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,211|| align=right|8,36|| align=right|4,201||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72287)||2001 BA11|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,092|| align=right|14,70|| align=right|4,020||MBA||16. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72288)||2001 BC13|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,142|| align=right|12,76|| align=right|4,279||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72289)||2001 BW14|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,110|| align=right|0,24|| align=right|4,115||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72290)||2001 BQ15|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,077|| align=right|14,85|| align=right|4,332||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72291)||2001 BA17|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,053|| align=right|11,37|| align=right|4,458||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72292)||2001 BE22|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,172|| align=right|4,71|| align=right|3,622||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72293)||2001 BH22|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,133|| align=right|2,92|| align=right|3,602||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72294)||2001 BG23|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,186|| align=right|1,99|| align=right|3,793||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72295)||2001 BO24|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,160|| align=right|1,71|| align=right|3,477||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72296)||2001 BX24|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,175|| align=right|1,56|| align=right|3,665||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72297)||2001 BV26|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,197|| align=right|5,84|| align=right|3,478||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72298)||2001 BT28|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,106|| align=right|7,00|| align=right|3,518||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72299)||2001 BC29|| align=right|16,8|| align=right|2,292|| align=right|0,222|| align=right|1,30|| align=right|3,470||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72300)||2001 BM29|| align=right|15,6|| align=right|2,920|| align=right|0,235|| align=right|3,70|| align=right|4,988||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72301)||2001 BS30|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,114|| align=right|15,71|| align=right|4,082||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72302)||2001 BD31|| align=right|16,9|| align=right|2,313|| align=right|0,122|| align=right|2,07|| align=right|3,518||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72303)||2001 BU31|| align=right|13,9|| align=right|2,529|| align=right|0,067|| align=right|13,94|| align=right|4,022||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72304)||2001 BC32|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,050|| align=right|6,55|| align=right|3,532||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72305)||2001 BB34|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,143|| align=right|0,22|| align=right|5,751||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72306)||2001 BF34|| align=right|15,1|| align=right|2,722|| align=right|0,079|| align=right|6,41|| align=right|4,490||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72307)||2001 BT34|| align=right|16,0|| align=right|2,525|| align=right|0,116|| align=right|3,38|| align=right|4,011||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72308)||2001 BZ34|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,227|| align=right|5,13|| align=right|3,679||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72309)||2001 BJ36|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,114|| align=right|7,37|| align=right|3,616||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72310)||2001 BV39|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,048|| align=right|14,87|| align=right|5,569||MBA||23. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72311)||2001 BU40|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,229|| align=right|1,89|| align=right|3,735||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72312)||2001 BE43|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,078|| align=right|4,98|| align=right|3,503||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72313)||2001 BM43|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,206|| align=right|6,33|| align=right|3,577||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72314)||2001 BR43|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,100|| align=right|11,77|| align=right|4,237||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72315)||2001 BS44|| align=right|14,5|| align=right|2,361|| align=right|0,175|| align=right|6,55|| align=right|3,627||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72316)||2001 BX44|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,194|| align=right|7,07|| align=right|3,558||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72317)||2001 BA45|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,202|| align=right|6,72|| align=right|3,456||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72318)||2001 BN47|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,119|| align=right|2,54|| align=right|4,173||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72319)||2001 BS47|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,084|| align=right|4,05|| align=right|5,511||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72320)||2001 BW47|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,049|| align=right|11,13|| align=right|4,375||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72321)||2001 BJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,165|| align=right|10,65|| align=right|4,245||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72322)||2001 BB49|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,131|| align=right|12,26|| align=right|4,322||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72323)||2001 BQ50|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,145|| align=right|12,86|| align=right|4,223||MBA||27. januar 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(72324)||2001 BM54|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,138|| align=right|7,68|| align=right|4,697||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72325)||2001 BT55|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,153|| align=right|2,97|| align=right|3,721||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72326)||2001 BL56|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,235|| align=right|3,10|| align=right|3,628||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72327)||2001 BG59|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,131|| align=right|3,73|| align=right|3,499||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72328)||2001 BP59|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|3,588||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72329)||2001 BR59|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,127|| align=right|13,28|| align=right|4,300||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72330)||2001 BU59|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,096|| align=right|13,55|| align=right|4,190||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72331)||2001 BX59|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,214|| align=right|12,89|| align=right|5,616||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72332)||2001 BC60|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,150|| align=right|2,32|| align=right|3,793||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72333)||2001 BP60|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,052|| align=right|13,91|| align=right|4,338||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72334)||2001 BX60|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,185|| align=right|4,03|| align=right|4,070||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72335)||2001 BJ61|| align=right|15,3|| align=right|2,468|| align=right|0,153|| align=right|12,33|| align=right|3,877||MBA||24. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72336)||2001 BY61|| align=right|15,8|| align=right|2,514|| align=right|0,091|| align=right|12,04|| align=right|3,985||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72337)||2001 BO62|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,086|| align=right|5,29|| align=right|3,505||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72338)||2001 BC63|| align=right|13,7|| align=right|2,593|| align=right|0,039|| align=right|14,20|| align=right|4,175||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72339)||2001 BW63|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,077|| align=right|6,35|| align=right|3,662||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72340)||2001 BO64|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,027|| align=right|6,71|| align=right|4,344||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72341)||2001 BJ65|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,180|| align=right|11,71|| align=right|4,108||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72342)||2001 BS66|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,114|| align=right|12,28|| align=right|4,528||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72343)||2001 BT67|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,112|| align=right|3,37|| align=right|4,198||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72344)||2001 BX68|| align=right|14,7|| align=right|2,491|| align=right|0,122|| align=right|3,43|| align=right|3,931||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72345)||2001 BC69|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,211|| align=right|3,16|| align=right|3,582||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72346)||2001 BG69|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,073|| align=right|15,33|| align=right|4,334||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72347)||2001 BN69|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,177|| align=right|4,16|| align=right|3,811||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72348)||2001 BU69|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,125|| align=right|11,11|| align=right|5,528||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72349)||2001 BZ70|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,216|| align=right|1,65|| align=right|3,668||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72350)||2001 BG71|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,088|| align=right|13,08|| align=right|4,395||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72351)||2001 BJ71|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,083|| align=right|1,75|| align=right|3,832||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72352)||2001 BK72|| align=right|13,4|| align=right|2,856|| align=right|0,107|| align=right|15,79|| align=right|4,827||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72353)||2001 BW72|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,071|| align=right|15,09|| align=right|4,219||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72354)||2001 BR74|| align=right|16,1|| align=right|2,606|| align=right|0,044|| align=right|1,88|| align=right|4,206||MBA||31. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72355)||2001 BW74|| align=right|13,5|| align=right|2,580|| align=right|0,158|| align=right|13,19|| align=right|4,144||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72356)||2001 BY74|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,128|| align=right|6,42|| align=right|4,580||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72357)||2001 BA75|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,051|| align=right|10,16|| align=right|5,628||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72358)||2001 BH76|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,142|| align=right|13,99|| align=right|4,543||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72359)||2001 BX76|| align=right|14,5|| align=right|3,108|| align=right|0,120|| align=right|0,86|| align=right|5,479||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72360)||2001 BM77|| align=right|13,8|| align=right|3,113|| align=right|0,065|| align=right|22,42|| align=right|5,492||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72361)||2001 BX77|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,054|| align=right|11,09|| align=right|5,136||MBA||25. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72362)||2001 BT78|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,070|| align=right|21,63|| align=right|4,103||MBA||22. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72363)||2001 BQ79|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|2,85|| align=right|3,726||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72364)||2001 BU79|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,152|| align=right|6,93|| align=right|3,551||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72365)||2001 BY79|| align=right|16,3|| align=right|2,619|| align=right|0,039|| align=right|14,18|| align=right|4,238||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72366)||2001 CO|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,128|| align=right|5,59|| align=right|3,631||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72367)||2001 CL1|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,124|| align=right|15,93|| align=right|4,356||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72368)||2001 CT2|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,080|| align=right|5,63|| align=right|4,596||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72369)||2001 CC3|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,103|| align=right|4,49|| align=right|5,518||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72370)||2001 CD3|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,117|| align=right|10,88|| align=right|5,335||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72371)||2001 CP3|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,118|| align=right|3,61|| align=right|3,766||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72372)||2001 CY4|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,189|| align=right|4,32|| align=right|3,613||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72373)||2001 CE5|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,154|| align=right|4,17|| align=right|3,627||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72374)||2001 CS5|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,075|| align=right|7,72|| align=right|4,693||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72375)||2001 CU6|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,130|| align=right|5,69|| align=right|3,356||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72376)||2001 CY6|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,077|| align=right|11,70|| align=right|5,113||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72377)||2001 CH8|| align=right|15,5|| align=right|2,466|| align=right|0,179|| align=right|3,19|| align=right|3,871||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72378)||2001 CZ8|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|15,36|| align=right|4,644||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72379)||2001 CR9|| align=right|13,4|| align=right|2,630|| align=right|0,046|| align=right|15,32|| align=right|4,263||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72380)||2001 CF10|| align=right|15,6|| align=right|2,740|| align=right|0,114|| align=right|5,46|| align=right|4,534||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72381)||2001 CM10|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,127|| align=right|7,07|| align=right|5,504||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72382)||2001 CR10|| align=right|16,7|| align=right|2,257|| align=right|0,140|| align=right|5,09|| align=right|3,390||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72383)||2001 CF11|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,140|| align=right|6,76|| align=right|3,621||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72384)||2001 CF12|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,248|| align=right|6,01|| align=right|3,677||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72385)||2001 CK12|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,103|| align=right|4,79|| align=right|4,200||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72386)||2001 CW12|| align=right|15,0|| align=right|2,486|| align=right|0,146|| align=right|7,00|| align=right|3,918||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72387)||2001 CF13|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,055|| align=right|6,79|| align=right|3,490||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72388)||2001 CC16|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,060|| align=right|9,87|| align=right|4,174||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72389)||2001 CE16|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,122|| align=right|6,18|| align=right|4,626||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72390)||2001 CL16|| align=right|16,8|| align=right|2,355|| align=right|0,207|| align=right|3,00|| align=right|3,614||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72391)||2001 CB17|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,098|| align=right|5,23|| align=right|4,173||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72392)||2001 CH17|| align=right|16,3|| align=right|2,535|| align=right|0,107|| align=right|1,25|| align=right|4,036||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72393)||2001 CH18|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,143|| align=right|0,60|| align=right|3,494||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72394)||2001 CJ19|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,127|| align=right|12,43|| align=right|4,406||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72395)||2001 CG20|| align=right|15,0|| align=right|2,798|| align=right|0,105|| align=right|9,36|| align=right|4,680||MBA||3. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72396)||2001 CU20|| align=right|12,7|| align=right|2,384|| align=right|0,202|| align=right|25,89|| align=right|3,679||MBA||4. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72397)||2001 CV21|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,171|| align=right|3,10|| align=right|3,717||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72398)||2001 CJ22|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,055|| align=right|6,65|| align=right|4,533||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72399)||2001 CN22|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,172|| align=right|2,79|| align=right|3,593||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72400)||2001 CX22|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,070|| align=right|3,74|| align=right|4,063||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72401)||2001 CS23|| align=right|16,9|| align=right|2,300|| align=right|0,174|| align=right|1,88|| align=right|3,488||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72402)||2001 CV24|| align=right|16,1|| align=right|2,797|| align=right|0,011|| align=right|1,83|| align=right|4,676||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72403)||2001 CZ25|| align=right|15,8|| align=right|2,740|| align=right|0,155|| align=right|3,56|| align=right|4,535||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72404)||2001 CG26|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,099|| align=right|5,80|| align=right|3,645||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72405)||2001 CD27|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,120|| align=right|12,59|| align=right|4,233||MBA||2. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72406)||2001 CH27|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,137|| align=right|12,29|| align=right|4,213||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72407)||2001 CK27|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,067|| align=right|8,68|| align=right|4,080||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72408)||2001 CQ27|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,086|| align=right|12,62|| align=right|5,311||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72409)||2001 CV27|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,155|| align=right|10,71|| align=right|4,466||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72410)||2001 CD28|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,093|| align=right|11,65|| align=right|4,289||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72411)||2001 CP28|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,085|| align=right|6,78|| align=right|3,589||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72412)||2001 CA29|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,124|| align=right|9,36|| align=right|4,555||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72413)||2001 CF29|| align=right|15,4|| align=right|2,292|| align=right|0,116|| align=right|6,93|| align=right|3,469||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72414)||2001 CT30|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,047|| align=right|14,41|| align=right|4,248||MBA||2. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72415)||2001 CV30|| align=right|13,7|| align=right|2,989|| align=right|0,145|| align=right|13,80|| align=right|5,166||MBA||2. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72416)||2001 CG31|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,213|| align=right|5,54|| align=right|3,674||MBA||3. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72417)||2001 CF32|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,069|| align=right|4,94|| align=right|4,343||MBA||11. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(72418)||2001 CO33|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,138|| align=right|13,48|| align=right|4,703||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72419)||2001 CJ34|| align=right|14,1|| align=right|2,648|| align=right|0,131|| align=right|14,73|| align=right|4,309||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72420)||2001 CY35|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,047|| align=right|5,52|| align=right|4,638||MBA||14. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(72421)||2001 CF36|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,213|| align=right|6,04|| align=right|3,540||MBA||15. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72422)||2001 CF38|| align=right|13,2|| align=right|3,156|| align=right|0,138|| align=right|24,38|| align=right|5,607||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72423)||2001 CS38|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,103|| align=right|7,41|| align=right|3,413||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72424)||2001 CC39|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,119|| align=right|7,55|| align=right|3,695||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72425)||2001 CS39|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,131|| align=right|12,06|| align=right|4,316||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72426)||2001 CA40|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,083|| align=right|16,33|| align=right|4,119||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72427)||2001 CO40|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,196|| align=right|14,45|| align=right|4,085||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72428)||2001 CE41|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,083|| align=right|17,59|| align=right|4,318||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72429)||2001 CN41|| align=right|14,2|| align=right|2,733|| align=right|0,135|| align=right|9,28|| align=right|4,517||MBA||15. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(72430)||2001 CY41|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,389|| align=right|18,46|| align=right|5,582||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72431)||2001 CD42|| align=right|13,1|| align=right|3,131|| align=right|0,215|| align=right|16,99|| align=right|5,539||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72432)||2001 CO42|| align=right|15,7|| align=right|2,607|| align=right|0,149|| align=right|5,55|| align=right|4,210||MBA||14. februar 2001||Carbuncle Hill||D. P. Pray
|-
|(72433)||2001 CT42|| align=right|16,0|| align=right|2,445|| align=right|0,168|| align=right|5,07|| align=right|3,822||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72434)||2001 CV42|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,050|| align=right|4,82|| align=right|4,533||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72435)||2001 CH43|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,112|| align=right|15,38|| align=right|4,115||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72436)||2001 CH44|| align=right|15,2|| align=right|2,734|| align=right|0,133|| align=right|15,04|| align=right|4,521||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72437)||2001 CV44|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,061|| align=right|15,09|| align=right|4,367||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72438)||2001 CB45|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,158|| align=right|14,46|| align=right|4,062||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72439)||2001 CE45|| align=right|13,9|| align=right|2,607|| align=right|0,083|| align=right|15,77|| align=right|4,208||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72440)||2001 CH45|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,072|| align=right|17,24|| align=right|5,742||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72441)||2001 CD47|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,122|| align=right|2,75|| align=right|4,268||MBA||13. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72442)||2001 CN47|| align=right|16,8|| align=right|2,276|| align=right|0,184|| align=right|5,00|| align=right|3,434||MBA||12. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72443)||2001 CU47|| align=right|16,2|| align=right|2,418|| align=right|0,147|| align=right|2,22|| align=right|3,759||MBA||12. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72444)||2001 CZ48|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,122|| align=right|14,48|| align=right|4,365||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72445)||2001 DD|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,044|| align=right|5,22|| align=right|4,533||MBA||16. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(72446)||2001 DM|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,100|| align=right|9,39|| align=right|5,771||MBA||16. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72447)||2001 DP|| align=right|15,2|| align=right|3,012|| align=right|0,069|| align=right|0,88|| align=right|5,226||MBA||16. februar 2001||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(72448)||2001 DD2|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,179|| align=right|2,56|| align=right|3,562||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72449)||2001 DS3|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,076|| align=right|7,18|| align=right|3,610||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72450)||2001 DV5|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,085|| align=right|7,20|| align=right|3,434||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72451)||2001 DW5|| align=right|15,3|| align=right|2,996|| align=right|0,065|| align=right|10,36|| align=right|5,186||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72452)||2001 DL6|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,165|| align=right|12,92|| align=right|4,314||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72453)||2001 DO6|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,216|| align=right|9,22|| align=right|5,647||MBA||16. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(72454)||2001 DR9|| align=right|13,5|| align=right|3,087|| align=right|0,199|| align=right|16,22|| align=right|5,424||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72455)||2001 DX10|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,063|| align=right|3,57|| align=right|4,192||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72456)||2001 DZ12|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,216|| align=right|1,98|| align=right|3,705||MBA||19. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72457)||2001 DB14|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,188|| align=right|22,93|| align=right|3,496||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72458)||2001 DA16|| align=right|16,5|| align=right|2,653|| align=right|0,091|| align=right|13,25|| align=right|4,320||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72459)||2001 DP18|| align=right|14,4|| align=right|2,626|| align=right|0,137|| align=right|15,10|| align=right|4,254||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72460)||2001 DU18|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,166|| align=right|10,54|| align=right|4,568||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72461)||2001 DV18|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,130|| align=right|27,33|| align=right|4,101||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72462)||2001 DL21|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,100|| align=right|15,74|| align=right|5,759||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72463)||2001 DP21|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,060|| align=right|11,01|| align=right|5,197||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72464)||2001 DU21|| align=right|13,8|| align=right|2,640|| align=right|0,137|| align=right|15,07|| align=right|4,288||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72465)||2001 DN23|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,047|| align=right|6,16|| align=right|4,635||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72466)||2001 DS23|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,146|| align=right|6,44|| align=right|4,092||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72467)||2001 DK24|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,277|| align=right|4,57|| align=right|4,069||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72468)||2001 DX24|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,154|| align=right|12,74|| align=right|4,090||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72469)||2001 DW27|| align=right|15,9|| align=right|2,707|| align=right|0,043|| align=right|2,84|| align=right|4,454||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72470)||2001 DT28|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,010|| align=right|11,98|| align=right|5,370||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72471)||2001 DV30|| align=right|13,9|| align=right|3,014|| align=right|0,085|| align=right|11,03|| align=right|5,231||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72472)||2001 DX32|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,129|| align=right|2,48|| align=right|5,495||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72473)||2001 DD34|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,147|| align=right|14,71|| align=right|4,152||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72474)||2001 DD35|| align=right|16,4|| align=right|2,441|| align=right|0,104|| align=right|1,53|| align=right|3,813||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72475)||2001 DJ35|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,096|| align=right|6,63|| align=right|4,589||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72476)||2001 DZ36|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,154|| align=right|12,35|| align=right|5,573||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72477)||2001 DQ37|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,156|| align=right|14,45|| align=right|4,174||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72478)||2001 DK38|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,181|| align=right|13,55|| align=right|4,487||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72479)||2001 DO38|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,043|| align=right|15,36|| align=right|4,180||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72480)||2001 DY38|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,146|| align=right|5,62|| align=right|3,479||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72481)||2001 DN39|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,080|| align=right|4,95|| align=right|4,080||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72482)||2001 DT39|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,204|| align=right|6,13|| align=right|3,399||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72483)||2001 DY39|| align=right|16,1|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|6,75|| align=right|4,239||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72484)||2001 DQ40|| align=right|16,8|| align=right|2,553|| align=right|0,102|| align=right|2,79|| align=right|4,078||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72485)||2001 DS41|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,145|| align=right|2,08|| align=right|5,652||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72486)||2001 DT41|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,143|| align=right|0,67|| align=right|3,703||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72487)||2001 DA43|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,018|| align=right|7,18|| align=right|4,483||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72488)||2001 DR43|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,170|| align=right|1,40|| align=right|3,777||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72489)||2001 DM45|| align=right|15,8|| align=right|2,618|| align=right|0,067|| align=right|2,06|| align=right|4,236||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72490)||2001 DW46|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,150|| align=right|3,24|| align=right|3,435||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72491)||2001 DR49|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,112|| align=right|27,22|| align=right|4,170||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72492)||2001 DG54|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,049|| align=right|3,81|| align=right|4,472||MBA||21. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72493)||2001 DP59|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,156|| align=right|8,49|| align=right|4,577||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72494)||2001 DS59|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,075|| align=right|19,04|| align=right|5,470||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72495)||2001 DX59|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,064|| align=right|10,22|| align=right|4,169||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72496)||2001 DO61|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,166|| align=right|4,54|| align=right|3,622||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72497)||2001 DD62|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,093|| align=right|14,01|| align=right|4,176||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72498)||2001 DN63|| align=right|15,6|| align=right|2,752|| align=right|0,064|| align=right|4,63|| align=right|4,565||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72499)||2001 DR66|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,171|| align=right|0,67|| align=right|3,665||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72500)||2001 DT66|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,162|| align=right|2,38|| align=right|3,727||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov